Кубок Китайской футбольной ассоциации 2005 — 11-й розыгрыш национального Кубка по футболу. Матчи квалификационного раунда стартовали 26 марта 2005 года, а финал был сыгран 20 ноября 2005 года.

Результаты

Первый раунд 

 ФК «Ляонин прошел во второй раунд, так как 1 апреля 2005 года «Харбин Голи» была расформирована.

Второй раунд

Первый матч

Второй матч

Четвертьфинал

Первый матч

Второй матч

Полуфиналы

Первый матч

Второй матч

Финал 
Финал проводился как один матч с учётом победы в дополнительное время, а в случае равного счета пробивалась серия пенальти.

Победитель

Примечания 

2005
Спорт в Китае в 2005 году
Футбол в Азии в 2005 году